Operațiunea Vistula se poate referi la:
 Obiectiv Vistula - ofensiva sovietică îndreptată spre vest din 1918-1919 din timpul Războiului sovieto-polonez
 Ofensiva Vistula-Oder din timpul celui de-al doilea război mondial.
 Operațiunea Vistula numele de cod al transferurilor forțate ale populației ucrainene din Polonia Populară în Teritoriile Recuperate din anul 1947